Léa Chamboncel est une chroniqueuse politique française, auteure et streameuse sur la plate-forme Twitch.

Via ses podcasts, elle lutte activement pour le mouvement féministe et pour élargir la place des femmes dans la vie politique.

Biographie 

Après des études en droit international public, elle commence sa vie professionnelle par une mission au Cambodge pour le Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères puis dans un cabinet d'affaires publiques.

En 2018, Chamboncel s'initie au podcast en lançant Place du Palais Bourbon, où elle interroge les députés français sur des sujets d'intérêt général. Elle réalise en deux ans une série de 27 épisodes via un financement participatif.

En novembre 2020, elle lance Popol, une émission de débat sous la forme de podcast, dont la parole est exclusivement réservée aux femmes. L'émission se finance par les dons et la vente de place pour assister à l'enregistrement, où elle débat de sujets de sociétés avec un plateau d'invitées. En parallèle, elle contribue en tant qu'éditorialiste politique en radio.

Depuis juin 2021, elle participe comme chroniqueuse à l'émission Twitch Backseat, émission hebdomadaire d'actualité politique à destination des jeunes.

En 2022, elle publie Plus de femmes en politique !, un livre composé d'interviews qui trace le parcours de 59 femmes en politique et pointe le coté hostile de la politique, encore majoritairement masculin malgré les récentes lois visant la parité homme-femme.

Publications

Podcasts 
 2019 - 2021 : Place du Palais Bourbon
 2021 - : Popol

Ouvrages 
 2022 :

Références

Liens externes 

Streameur Twitch
Naissance en septembre 1986
Vidéaste web français